Hajeri oder Al-Hajeri ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Hajeri (* 1948), tunesischer Maler
 Fahad Al-Hajeri (* 1991), kuwaitischer Fußballspieler